Аллсвенскан 1987 () — 63-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 12 апреля и закончился 31 октября 1987 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1987 
Швеция
Спорт в Швеции в 1987 году